De Oostenrijkse voetbalclub FK Austria Wien speelt sinds 1933 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Austria Wien

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1933
|Mitropacup
|1/4
|
|Slavia Praag
|4-3||1-3 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Juventus FC
|4-1||3-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|Ambrosiana-Inter
|4-3||1-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1934
|Mitropacup
|1/8
|
|Újpest FC
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1935
|Mitropacup
|1/8
|
|Ambrosiana-Inter
|8-3||5-2 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|SK Slavia Praag
|2-2 <small>BW 2-5 (T) ||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Ferencvárosi FC
|5-6||2-4 (U)|| 3-2 (T)
|-
|1936
|Mitropacup
|Q
|
|Grasshopper Club Zürich
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="5"|0.0
|-
|
|
|1/8
|
|AGC Bologna
|5-2||1-2 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|SK Slavia Praag
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Újpest FC
|7-2||2-1 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|AC Sparta Praag
|1-0||0-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|1937
|Mitropacup
|1/8
|
|AGC Bologna
|7-2||2-1 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Újpest FC
|7-5||5-4 (T)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Ferencvárosi FC
|5-7|| 4-1 (T)|| 1-6 (U)
|-
|1960/61
|Europacup II
|1/4
|
|Wolverhampton Wanderers FC
|2-5||2-0 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|3.0
|-
|1961
|Mitropacup
|Groep 1
|
|Bologna FC 1909
|1-2||1-2 (U)||
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep 1
|
|UC Sampdoria
|5-2||5-2 (T)||
|-
|
|
|Groep 1 (2e)
|
|Spartak Stalingrad Praag
|2-1||2-1 (U)||
|-
|1961/62
|Europacup I
|Q
|
|CCA Boekarest
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|SL Benfica
|2-6||1-1 (T)|| 1-5 (U)
|-
|1962/63
|Europacup I
|Q
|
|Helsingfors IFK
|7-3||5-3 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Stade de Reims
|3-7||3-2 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1963
|Mitropacup
|1/4
|
|FK Željezničar Sarajevo
|3-4||2-0 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1963/64
|Europacup I
|Q
|
|Górnik Zabrze
|1-1 <small>BW 1-2 (T)||0-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1967
|Mitropacup
|1/8
|
|SK Slavia Praag
|4-1||2-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|GNK Dinamo Zagreb
|4-3||3-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Újpest Dósza
|1-5||0-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1967/68
|Europacup II
|1R
|
|Steaua Boekarest
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1968
|Mitropacup
|1/8
|
|Atalanta Bergamo
|3-2||1-2 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Újpest Dósza
|3-6||2-2 (T)|| 1-4 (U)
|-
|1969/70
|Europacup I
|1R
|
|FC Dynamo Kiev
|2-5||1-2 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1970/71
|Europacup I
|Q
|
|Levski-Spartak Sofia
|4-3||1-3 (U()|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|Atlético Madrid
|1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1971/72
|Europacup II
|Q
|
|Boldklubben 1909
|4-4 <small>u||2-4 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|Dinamo Tirana
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Torino Calcio
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|Beroe Stara Zagora
|1-10||0-7 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1974/75
|Europacup II
|1R
|
|KSV Waregem
|5-3||1-2 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|2-5||0-3 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1976
|Mitropacup
|Groep B
|
|Velez Mostar
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|Perugia Calcio
|3-3||1-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|1976/77
|Europacup I
|1R
|
|Borussia Mönchengladbach
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1977/78
|Europacup II
|1R
|
|Cardiff City FC
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="5"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|Lokomotiva Košice
|1-1 <small>u||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|HNK Hajduk Split
| 2-2 (3-0 ns)||1-1 (T)|| 1-1 nv (U)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Dinamo Moskou
|3-3 (4-5 ns)||1-2 (U)|| 2-1 nv (T)
|-
|
|
|F
|
|RSC Anderlecht
|0-4||0-4 || <small> < Parijs
|-
|1978/79
|Europacup I
|1R
|
|KS Vllaznia Shkodër
|4-3||0-2 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Lillestrøm SK
|4-1||4-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Dynamo Dresden
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Malmö FF
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|Vejle BK
|3-4||2-3 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1980/81
|Europacup I
|1R
|
|Aberdeen FC
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|Partizani Tirana
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Dynamo Kiev
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1982/83
|Europacup II
|1R
|
|Panathinaikos FC
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Galatasaray SK
|4-3||4-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Barcelona
|1-1 <small>u||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Madrid CF
|3-5||2-2 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Aris Bonnevoie
|15-0||5-0 (U)|| 10-0 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|2R
|
|Stade Lavallois
|5-3||2-0 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Internazionale
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Tottenham Hotspur FC
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1984/85
|Europacup I
|1R
|
|Valletta FC
|8-0||4-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|BFC Dynamo Berlin
|5-4||3-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Liverpool FC
|2-5||1-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|BFC Dynamo Berlin
|4-1||2-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Bayern München
|5-7||2-4 (U)|| 3-3 (T)
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|Avenir Beggen
|6-0||3-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Bayern München
|1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Bayer 04 Leverkusen
|1-5||0-0 (T)|| 1-5 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|Žalgiris Vilnius
|5-4||0-2 (U)|| 5-2 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|Heart of Midlothian FC
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|AFC Ajax
|4-0||1-0 (T)|| 3-0R (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Werder Bremen
|2-5||0-5 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1990/91
|Europacup II
|1R
|
|Polizei SV Schwerin
|2-0||2-0 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Juventus FC
|0-8||0-4 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1991/92
|Europacup I
|1R
|
|Arsenal FC
|2-6||1-6 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1992/93
|Champions League
|1R
|
|CSKA Sofia
|5-4||3-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Club Brugge
|3-3 <small>u||0-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1993/94
|Champions League
|1R
|
|Rosenborg BK
|5-4||1-3 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Barcelona
|1-5||0-3 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1994/95
|Europacup II
|1R
|
|NK Maribor
|4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Chelsea FC
|1-1 <small>u||0-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Kəpəz PFK
|9-1||4-0 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Dinamo Minsk
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1996
|Intertoto Cup
|Groep 3
|
|NK Maribor
|0-3||0-3 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 3
|
|ÍB Keflavik
|6-0||6-0 (T)||
|-
|
|
|Groep 3
|
|FC Kopenhagen
|1-2||1-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 3 (4e)
|
|Örebro SK
|2-3||2-3 (T)||
|-
|1997
|Intertoto Cup
|Groep 9
|
|MŠK Žilina
|1-3||1-3 (U)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 9
|
|Rapid Boekarest
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|Groep 9
|
|Olympique Lyonnais
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep 9 (5e)
|
|Odra Wodzisław
|1-5||1-5 (T)||
|-
|1998
|Intertoto Cup
|1R
|
|Ruch Chorzów
|2-3||0-1 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|1999
|Intertoto Cup
|2R
|
|Sint-Truidense VV
|3-2||2-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Stade Rennes
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2000
|Intertoto Cup
|2R
|
|Nea Salamina Famagusta
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|3R
|
|Ceahlăul Piatra Neamț
|5-2||2-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Udinese Calcio
|0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|1R
|
|FK Sjachtar Donetsk
|5-2||5-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Porto
|0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2003/04
|Champions League
|3Q
|
|Olympique Marseille
|0-1||0-1 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|0.5
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|1R
|
|Borussia Dortmund
|1-3||1-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|Illitsjivets Marioepol
|3-0||0-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="9"|18.5
|-
|
|
|1R
|
|Legia Warschau
|4-1||1-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|Groep C
|
|Real Zaragoza
|1-0||1-0 (T)||
|-
|
|
|Groep C
|
|Dnipro Dnipropetrovsk
|0-1||0-1 (U)||
|-
|
|
|Groep C
|
|Club Brugge
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|Groep C (3e)
|
|FC Utrecht
|2-1||2-1 (U)||
|-
|
|
|1/16
|
|Athletic Bilbao
|2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Real Zaragoza
|3-3 <small>u||1-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Parma FC
|1-1 <small>u||1-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|2Q
|
|MŠK Žilina
|4-3 ||2-1 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="2"|3.5
|-
|
|
|1R
|
|Viking FK
|2-2 <small>u||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2006/07
|Champions League
|3R
|
|SL Benfica
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="6"|3.5
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1R
|
|Legia Warschau
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep F
|
|SV Zulte Waregem
|1-4||1-4 (T)||
|-
|
|
|Groep F
|
|AFC Ajax
|0-3||0-3 (U)||
|-
|
|
|Groep F
|
|Sparta Praag
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep F (5e)
|
|RCD Espanyol
|0-1||0-1 (U)||
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|2Q
|
|FK Jablonec 97
|5-4||4-3 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="6"|5.5
|-
|
|
|1R
|
|Vålerenga IF
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|Girondins de Bordeaux
|1-2||1-2 (T)||
|-
|
|
|Groep H
|
|Helsingborgs IF
|0-3||0-3 (U)||
|-
|
|
|Groep H
|
|Panionios
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep H (5e)
|
|Galatasaray SK
|0-0||0-0 (U)||
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1Q
|
|Tobol Kustanai
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|WIT Georgia
|2-0|| *|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1R
|
|Lech Poznań
|4-5||2-1 (T)|| 2-4 nv (U)
|-
|2009/10 || Europa League || 3Q
| || FK Vojvodina ||5-3|| 1-1 (U)|| 4-2 (T)
| rowspan="5"|5.0
|-
|
|
|PO
|
|Metallurg Donetsk
| 5-4||2-2 (U)|| 3-2 nv (T)
|-
|
|
|Groep L
|
|Werder Bremen
|2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep L
|
|Athletic Bilbao
|0-6||0-3 (U)|| 0-3 (T)
|-
|
|
|Groep L (4e)
|
|CD Nacional
|2-6||1-1 (T)|| 1-5 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|2Q
|
|NK Široki Brijeg
|3-2||2-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|3Q
|
|Ruch Chorzów
|6-1||3-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|PO
|
|Aris FC
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|2Q
|
|NK Rudar Velenje
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
|rowspan="6"|10.5
|-
|
|
|3Q
|
|Olimpija Ljubljana
|4-3||1-1 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|PO
|
|CS Gaz Metan Mediaș
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|Metalist Charkov
|2-6||1-2 (T)|| 1-4 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|Malmö FF
|4-1||2-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep G (3e)
|
|AZ
|4-4||2-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2013/14 || Champions League 
| 3Q ||  || FH Hafnarfjörður ||1-0|| 1-0 (T)|| 0-0 (U) || rowspan="5"|10.5
|-
| || || PO ||  || GNK Dinamo Zagreb || 4-3||2-0 (U)|| 2-3 (T)
|-
| || || Groep G||  || Atlético Madrid ||0-7|| 0-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
| || || Groep G||  || FK Zenit Sint-Petersburg ||4-1|| 0-0 (U)|| 4-1 (T)
|-
| || || Groep G (4e)||  || FC Porto ||1-2|| 0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2016/17 || Europa League 
| 2Q ||  || KF Kukësi ||5-1|| 1-0 (T)|| 4-1 (U) || rowspan="6"|9.0
|-
| || || 3Q ||  || Spartak Trnava || 1-1 <small>(5-4 ns)||0-1 (T)|| 1-0 nv (U)
|-
| || || PO ||  || Rosenborg BK ||4-2|| 2-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
| || || Groep E||  || Astra Giurgiu ||4-4|| 3-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
| || || Groep E||  || FC Viktoria Pilsen ||2-3|| 0-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
| || || Groep E (4e)||  || AS Roma ||5-7|| 3-3 (U)|| 2-4 (T)
|-
|2017/18 || Europa League 
| 3Q ||  || AEL Limasol ||2-1|| 0-0 (T)|| 2-1 (U) || rowspan="5"|6.5
|-
| || || PO ||  || NK Osijek ||2-2 <small>u|| 2-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
| || || Groep D||  || AC Milan ||2-10||1-5 (T)|| 1-5 (U)
|-
| || || Groep D||  || AEK Athene ||2-2|| 2-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
| || || Groep D (4e)||  || HNK Rijeka ||5-4|| 1-3 (T)|| 4-1 (U)
|-
|2019/20 || Europa League || 3Q ||  || Apollon Limasol ||2-5|| 1-2 (T) ||1-3 (U) ||0.0
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||Breiðablik Kópavogur || 2-3 || 1-1 (T) || 1-2 (U)||0.5
|-
| 2022/23 || Europa League || PO ||  || Fenerbahçe SK || 1-6  || 0-2 (T) || 1-4 (U) ||rowspan="4"|2.0
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || Groep C||  || Hapoel Beër Sjeva || 0-4 || 0-0 (T) || 0-4 (U)
|-
|  ||  || Groep C||  || Lech Poznań || 2-5 || 1-4 (U) || 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep C (4e) ||  || Villarreal CF || 0-6 || 0-5 (U) || 0-1 (T)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 210.5

* Duel in Georgië door UEFA afgelast in verband met situatie aldaar.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Austria Wien
Austria Wien